Субкоманданте Маркос де-факто является представителем Сапатистской Армии национального освобождения (САНО), мексиканского повстанческого движения. Он известен как «Кандидат Ноль» в «Иной кампании».

Маркос является писателем, политическим поэтом, и ярым противником глобализации, капитализма и неолиберализма. Маркос хочет, чтобы в мексиканской конституции признали права коренного населения страны. Всемирно известного партизана описывают как «нового» и «постмодернистского» Че Гевару, или как помесь Безумного Макса и Зорро. С 1994 года его произведения публикуются по всему миру на нескольких языках.

Публикации 
 
 
 
 
 
 Republished: 
 
 
 Republished: The Story of Colors/La Historia de los Colores. El Paso, TX, USA: Cinco Puntos Press.
 Bilingual softcover: (May 1, 1999) ISBN 0-938317-45-8
 Bilingual hardcover: (April 1, 2003) ISBN 0-938317-71-7
 Republished: Story of Colours/La Historia de los Colores: A Folktale from the Jungles of Chiapas. London, UK: Latin America Bureau.
 Bilingual: (February 20, 2001) ISBN 1-899365-48-6
 
 
 
 
 
 Republished: 
 
 
 
 
 
 Republished: 2002. Miami, FL, USA: Santillana USA Publishing.
 
 
 
 
 
 Indonesian translation of Marcos' essays and stories (1994—2001).
 
 
 
 
 
 
 Indonesian translation of Marcos' essays and stories (2001—2004).
 
 German: 
 Italian:  
 French: 
 English:

Примечания 

Маркос
САНО